Наталья Донченко:
 Донченко, Наталья Сергеевна (1932—2022) — советская конькобежка, серебряный призёр VIII зимних Олимпийских игр в Скво-Вэлли (1960), чемпионка мира (1952).
 Донченко, Наталья — украинская хоккеистка, игрок женской сборной Украины, участница Чемпионата Европы 1995 года.